Tzschach ist der Nachname von:
Alfred Tzschach (1931–1989), deutscher Chemiker
Ernst Tzschach (1911–1971), deutscher Fußballer